Essendon kan syfta på följande platser:

Australien 

 Essendon, Australien, förort till Melbourne, Victoria, Australien, 
 Essendon Football Club – i den australienska fotbollsligan
 Essendon railway station

Storbritannien 

 Essendon, England, Hertfordshire, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar